«Полицейские»:

 «Полицейские» () — немой короткометражный фильм, 1922, США, реж. Эдвард Клайн и Бастер Китон.
 «Полицейские» (, «Земля полицейских») — кинофильм, 1997, США, реж. Джеймс Мэнголд.

См. также 
 Полиция (значения)
 Полицейский